A lyga 2023 är den 34:e säsongen av A lyga (sedan 1990), den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet. Säsongen inleddes den 3 mars och är planerad att avslutas den 10 november 2022.

Lag och arenor 
10 lag har kvalificerat sig för spel i A lyga 2023 efter resultatet från A lyga 2022 och Pirma lyga 2022.

Tabeller

Poängtabell

Källor
Officiell hemsida
lietuvosfutbolas.lt
A lyga 2023 pá RSSSF
A lyga 2023 pä Soccerway

Referenser

2023
2023 i Litauen
Fotbollssäsongen 2023